CIO steht als Abkürzung für:

 CIO (Magazin), ein IT-Wirtschaftsmagazin
 Concours International Officiel, internationales Turnier im Pferdesport, siehe International Federation of Equestrian Sports
 Conventional International Origin, in den Jahren 1900 bis 1905 festgelegter mittlerer nördlicher Rotationspol der Erde

Funktionen innerhalb von Unternehmen:
 Chief Information Officer, Verantwortlicher für das Informations- und Kommunikationsmanagement in einem Unternehmen
 Chief Innovation Officer, Vorstand für neue Wertschöpfungsansätze und betriebliche Veränderungen
 Chief Investment Officer, Vorstand im Investmentgeschäft

Organisationen und Organisationsformen:
 Central Intelligence Organisation, Geheimdienst in Simbabwe
 Centrum für Integrierte Onkologie, gemeinsames Tumorzentrum der Unikliniken Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf.
 Charitable Incorporated Organisation, Rechtsform britischer wohltätiger Organisationen
 CIO (Gewerkschaft), ein US-amerikanischer Industriearbeitergewerkschaftsbund
 Comité International Olympique, siehe Internationales Olympisches Komitee

Cio steht für:

 eine antike Stadt unweit von Bursa am Marmarameer, Türkei, heute Gemlik

Cio als Name:
 Cio D’Or ist eine DJ, Musikerin und Produzentin im Bereich der elektronischen Tanzmusik.

CIO